Арко — многозначный термин. Может означать:
Топонимы
 Арко — город в Италии.
 Арко — средневековый замок на высокой скале над городом Арко в провинции Трентино — Альто-Адидже на севере Италии.
 Арко — город в округе Бьютт, штат Айдахо, США.
 Арко — город в округе Линкольн, штат Миннесота, США.
  — островок в Эгейском море, у Скиатоса.
 Фуэнте-дель-Арко — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Арко (от  — «смычок») — приём игры на струнных смычковых музыкальных инструментах, когда звук извлекается смычком; противоположностью является пиццикато.
 Агентство по реструктуризации кредитных организаций (АРКО) — российская государственная корпорация.
  — бренд средств для бритья и ухода за кожей, выпускаемых турецкой компанией .
Фамилия
 Арко, Георг фон (; 1869—1940) — немецкий физик, один из основателей компании .
  (, ; 1652—1704) — военный на службе габсбургской монархии, комендант крепости Брайзах, сдавший её в 1703 году французским силам после лишь 13-ти дней осады.
 Д’Арко, Карло (; 1799—1872) — итальянский искусствовед.

См. также 
 ARCO

Примечания